3 miejscowości w Polsce: 
 Boży Dar – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów 
 Boży Dar – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno 
 Boży Dar – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko

Inne:
 Boží Dar – miasto w Czechach w kraju karlowarskim